Стерлинг Фессенден (; , Фэйерфилд, штат Мэн, США — , Шанхай) — американский адвокат, председатель Муниципального совета в Шанхае с 1923 по 1929 год.

Биография 
Стерлинг Фессенден родился 29 сентября 1875 года в городе Фэйерфилд, штат Мэн в США. В 1896 году он получил диплом юриста в колледже Боудуин, а в 1903 году отправился в Шанхай, чтобы устроиться на работу в юридическую фирму. В 1905 году он вместе с партнерами открыл собственную контору.

В 1920 году Фессенден был избран членом Совета попечителей при Муниципальном совете Международного сеттльмента в Шанхае, а в 1923 году стал председателем Муниципального совета.

В 1927 году Фессенден принял активное участие в переговорах с Чан Кайши о мирном вступлении Национальной революционной армии в Шанхай, а позднее в планировании и организации резни китайских коммунистов.

В 1929 году Фессенден покинул пост председателя и стал исполнительным директором Промышленного комитета.

В 1938 году он был избран на должность генерального секретаря Муниципального совета, но вскоре японские оккупационные власти потребовали его отставки, так как подозревали, что Фессенден участвует в антияпонском заговоре. 30 июня 1939 года Фессенден подал в отставку, сославшись на глазную болезнь.

В 1941 году, когда США вступили в войну против Японии, японские власти вынудили Фессендена перебраться в квартал, где обитали русские, попавшие в Шанхай после Гражданской войны. Вскоре Фессенден окончательно ослеп, и за ним ухаживал китайский слуга. Фессенден умер 1 февраля 1944 года в Шанхае.

Литература 

 The Fall of Shanghai by Noel Barber
 Empire Made Me: An Englishman Adrift in Shanghai by Robert Bickers
 Shanghai: The Rise and Fall of a Decadent City, 1842—1949 by Stella Dong
 Shanghai and beyond by Percy Finch
 Shanghai and the edges of Empires by Meng Yue
 My Twenty Five Years In China by John B Powell
 Shanghai. The collision point of culters by Harriet Seargant
 The Shanghai Green Gang: Politics and Organized Crime, 1919—1937 by Brian G. Martin
 Hunting opium and other scents by Maurice Springfield (Halesworth: Norfolk and Suffolk Publicity, 1966)
 Shanghai splendor : economic sentiments and the making of modern China, 1843—1949 by Wen-hsin Yeh

Персоналии:Шанхай
Государственные деятели Китая
Эра милитаристов в Китае
Выпускники Боудин-колледжа